Peñaranda steht für:

 Peñaranda de Bracamonte, eine Gemeinde in der spanischen Provinz Salamanca
 Peñaranda de Duero, eine Gemeinde in der spanischen Provinz Burgos
 Peñaranda, eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Nueva Ecija

Peñaranda ist der Familienname folgender Personen:

 Adalberto Peñaranda (* 1997), venezolanischer Fußballspieler
 Enrique Peñaranda del Castillo (1892–1969), bolivianischer General und Präsident der Republik Bolivien
 Francisco Armero Peñaranda (1804–1866), spanischer Ministerpräsident